Napoleon har flere betydninger:


Personer

Familien Bonaparte 
 Primærbetydning: Napoleon 1. af Frankrig (1769-1821), fransk militær og politisk leder og kejser
 Napoleon 2. af Frankrig (1811-1832), fransk kejser, søn af Napoleon 1.
 Napoleon 3. af Frankrig (1808-1873), fransk kejser og senere præsident, nevø til Napoleon 1.
 Napoleon Louis Bonaparte (1804-1831), konge af Holland, nevø til Napoleon 1.
 Napoléon Joseph Charles Paul Bonaparte (1822-1891), fransk adelsmand, militærmand og politiker, nevø til Napoleon 1.

Fiktive personer 
 Kammerat Napoleon - George Orwells roman Kammerat Napoleon (Animal Farm)
 Napoleon, Kammerat Napoleon – en figur i Kammerat Napoleon
 Napoleon Dynamite – hovedperson i filmen Napoleon Dynamite
 Napoleon Solo – en figur i tv-serien The Man from U.N.C.L.E.

Steder 
 Napoleon, North Dakota – en by i North Dakota, USA
 Napoleon, Ohio – en by i Ohio, USA

Andet
 Napoleon Solo (band)
 Napoleon III broen